Jurica je hrvatsko muško ime, kršćanskog podrijetla. Oblik je odmilja imena Juraj.

Poznate osobe s ovim imenom su:
Jurica Bačić, hrv. liječnik i povjesničar medicine
Jurica Bajić (nogometni trener)
Jurica Bajić (nogometaš)
Jurica Baljak, hrv. glazbenik (Drinking Skull, Angelseed), rock novinar (United Forces)
Jurica Baričević
 Jurica Bebić, hrv. glazbenik, basist Spačka
Jurica Bednjanec, hrv. reprezentativac u hokeju na ledu
Jurica Bešlić, hrv. reprezentativac u dvoranskom nogometu
Jurica Blažević
Jurica Buljat
Jurica Cukar, hrv. filmski snimatelj
Jurica Čenar
Jurica Draušnik, hrv. političar i dužnosnik, pripadnik pokreta otpora i gospodarstvenik
 Jurica Fabijanić, hrv. vojna osoba, zapovjednik SJP Kutina "Ris"
Jurica Frković, hrv. državni dužnosnik
Jurica Gabriša, hrv. kazališni oblikovatelj maske i šminke
Jurica Galić
Jurica Galoić, hrv. novinski fotograf
Jurica Garić
Jurica Gašpar, hrv. novinar i urednik
Jurica Gizdić
Jurica Golemac
Jurica Grabušić
Jurica Gudelj
Jurica Jelić, hrv. glazbenik (Vještice)
Jurica Jerković
Jurica Kalc
Jurica Karabatić
Jurica Karuza, hrv. glazbenik
Jurica Kezić, hrv. likovni umjetnik
Jurica Kolonić, hrv. nogometaš
Jurica Lakić, hrv. rukometaš
Jurica Leikauff, hrv. glazbenik
Jurica Mihalj
Jurica Murai
 Jurica Nižić, hrv. glazbenik, basist Majki i Kojota
 Jurica Orlić, lik iz pripovijetke Đerdan Dinka Šimunovića
Jurica Oršić Slavetićki
Jurica Pađen
Jurica Pavičić, hrv. znanstvenik, dekan Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
Jurica Pavičić (filmski kritičar)
Jurica Pavelić
Jurica Pavlić
Jurica Popović, hrv. glazbenik, gitarist i aranžer Gracije
Jurica Pranjić
Jurica Puljiz, hrv. nogometaš
Jurica Rakić, hrv. liječnik, dugogodišnji liječnik u HNK Hajduku iz Splita, u mladoj i hrvatskoj A reprezentaciji 
Jurica Ribar, mlađi brat Ive Lole Ribara
Jurica Rukljić, hrv. glazbenik (Madre Badessa bend), prof. tube (Varaždin Brass Academy)
Jurica Ružić
Jurica Sauh, hrv. glazbenik (VIS Mladi
Jurica Siljanoski, mak. nogometaš
Jurica Sorić, član suradnik HAZU, razred za tehničke znanosti
fra Jurica Šalić (Juro Šalić)
Jurica Štelma, hrv. glazbenik (Mississippi Queen)
Jurica Šoša, hrv. glazbenik
Jurica Ugrinović, hrv. glazbenik (Cubismo)
Jurica Vidaček
Jurica Volarević, hrv. rukometni trener
Jurica Vučetić, hrv. istraživač vojne povijesti
Jurica Vukojević, hrvatski novinar
Jurica Vranješ
Jurica Vuco, hrv. književnik
Jurica Vučko
Jurica Žumberac, hrv. fotograf
Jurica Žuvela - Žuvi, hrvatski rap glazbenik

M. Jurica Zagorski, pseudonim Marije Jurić Zagorke

Jurica je i prezime. U Hrvata se javlja u okolici Obrovca, Zadru i Dračevu u istočnoj Hercegovini. Poznate osobe s ovim prezimenom su:

 Neven Jurica
 Ivana Jurica, novinarka Sportneta, ŠibenikIN-a i Radio Šibenika

 Marko Jurica, hrv. bivši košarkaški reprezentativac do 16

Ostala značenja 

 Jurica, predio u Meksiku, Mexico, Aculco, 20,135° S 99,76528° Z

 Jurica, privremeni vodotok u Meksiku, Querétaro Arteaga, 20,68039°S 100,45838°Z

Izvori 

Imena